Lohholz steht für:

Waldgebiete:
 Lohholz, Laubwaldgebiet in den Landkreisen Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Lohholz, Waldgebiet im Schlosspark Tiefurt, Thüringen, siehe Vergilgrotte Tiefurt #Beschreibung

Orte:
 Lohholz (Kolbermoor), Ortsteil von Kolbermoor, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lohholz (Niederwinkling), Ortsteil von Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lohholz (Schöllnach), Ortsteil von  Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Lochholz (München), Landschaftsschutzgebiet in Allach-Untermenzing